Fredrik Pettersson er navnet på flere personer:

 Fredrik Pettersson (ishockeyspiller) - (f. 1987) - svensk ishockeyspiller
 Fredrik Pettersson (1855-1949) - svensk politiker
 Fredric Pettersson (1837-1907) - svensk politiker
 Fredrik Pettersson (1828-1908) - svensk politiker

Se også 
 Fredric Pettersson - svensk håndboldspiller
 Fredrik Petersson